El Conde Palatino Federico Miguel de Zweibrücken-Birkenfeld (Ribeauvillé, Alsacia, 27 de febrero de 1724 - Schwetzingen, Palatinado, 15 de agosto de 1767) fue un príncipe miembro de la Casa de Zweibrücken (rama menor de la Casa de Wittelsbach). Hijo del conde palatino Cristián III de Zweibrücken-Birkenfeld y de la condesa Carolina de Nassau-Saarbrücken, fue padre del rey Maximiliano I de Baviera.

Guerra de los Siete Años 
Durante la contienda Federico Miguel fue Mariscal de Campo del Palatinado, gobernador de Mannheim y finalmente en 1758, como General Mariscal de Campo del Sacro Imperio Romano Germánico, Comandante en Jefe del ejército imperial en contra de Federico el Grande. Después de la batalla de Rossbach, logró reconstruir de nuevo el derrotado ejército imperial, por lo cual recibió la Gran Cruz de la Orden Militar de María Teresa. En el otoño de 1758 invadió Sajonia, tomó la fortaleza de Sonnenstein y asedió Leipzig. Al año siguiente, Leipzig, Torgau, Wittenberg y Dresde fueron conquistadas. Cubrió al Mariscal Daun en la batalla de Maxen y combatió victoriosamente en la batalla de Strehlen. En 1761, renunció a su puesto y entregó las tropas imperiales al Mariscal de Campo Johann von Serbelloni. Tras la paz de Hubertusburg Federico Miguel recibió el Mando General en Bohemia y más tarde se convirtió en presidente de la conferencia militar secreta.

Matrimonio y descendencia 
Federico Miguel contrajo matrimonio el 6 de febrero de 1746 con la condesa palatina María Francisca de Sulzbach. Fruto de este matrimonio nacieron cinco hijos:
 Carlos II Augusto Cristián (1746-1795). Duque de Zweibrücken. Contrajo matrimonio con la princesa María Amalia de Sajonia (hija del elector Federico Cristián de Sajonia); sin descendencia.
 Clemente Augusto (1749-1750).
 Amalia (1752-1828). Contrajo matrimonio con Federico Augusto I de Sajonia, elector y rey de Sajonia y Gran Duque de Varsovia; con descendencia.
 María Ana (1753-1824). Contrajo matrimonio con el duque Guillermo de Baviera.
 Maximiliano (1756-1825). Rey de Baviera. Contrajo matrimonio primero con Augusta Guillermina de Hesse-Darmstadt y en segundas nupcias con Carolina de Baden; hubo descendencia de sus dos matrimonios.

También fue padre de un hijo ilegítimo con Luisa Cheveau:
 Carlos Federico de Otting-Fünfstetten (1767-1834). Barón de Schönfeld (1813), Conde de Otting y Fünfstetten (1817). Su hija Luisa contrajo matrimonio con el barón Augusto de Senarclens de Grancy, chambelán de Guillermina de Baden, Gran Duquesa de Hesse-Darmstadt.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Wilhelm Edler von Janko: Friedrich Michael (1.Art.). En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 7, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, p. 627.
 Constantin von Wurzbach: Zweybrück-Birkenfeld, Friedrich Michael Pfalzgraf am Rhein. En: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band 60. Verlag L. C. Zamarski, Wien 1891, p. 335 f.
 Richard Du Moulin Eckart: Pfalzgraf Friedrich Michael von Zweibrücken, Cotta, 1892
 Karl Theodor von Heigel: Friedrich Michael (2.Art.). En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 49, Duncker & Humblot, Leipzig 1904, pp. 134–139.
 Artur Brabant: Das Heilige römische Reich teutscher Nation im Kampf mit Friedrich dem grossen, Paetel, 1911, p. 41 ff.
 Lebenslust und Frömmigkeit, Kurfürst Carl Theodor zwischen Barock und Aufklärung, Handbuch, 1999 ISBN 3-7917-1679-4 y Ausstellungskatalog ISBN 3-7917-1679-4

Nobles de Alemania
Nobles del siglo XVIII
Católicos de Alemania
Condes Palatinos de Zweibrücken
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Grandes cruces de la Orden militar de María Teresa
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico